Espinosa est un adjectif espagnol signifiant épineuse.

Patronyme 

 Albert Espinosa Puig, ingénieur  3asba industriel ;
 Antonio Vázquez de Espinosa, moine espagnol ;
 Bento de Espinosa alias Baruch Spinoza, philosophe néerlandais ;
 Bolívar Espinosa, coureur cycliste panaméen ;
 Carla Espinosa, personnage de la série américaine Scrubs ;
 Casto Espinosa Barriga, footballeur espagnol ;
 Chris Espinosa, employé d'Apple de la première heure ;
 Daniel Espinosa, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma suédois ;
 Danny Espinosa, joueur de champ intérieur au baseball ;
 Diego Espinosa Arévalo, cardinal espagnol ;
 Dulce María Espinosa Saviñón alias Dulce María, chanteuse mexicaine ;
 Edouard Espinosa (1872-1950), danseur et professeur de ballet britannique ;
 Eduardo Gallo Espinosa alias Eduardo Gallo, matador espagnol ;
 Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo, diplomate espagnol ;
 Fermín Espinosa Saucedo alias Armillita Chico, matador mexicain ;
 Francisco Espinosa, coureur cycliste espagnol ;
 Germán Espinosa, poète colombien ;
 Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin, économiste espagnol ;
 Jerónimo Jacinto Espinosa, peintre espagnol ;
 Jerónimo Rodríguez de Espinosa, peintre espagnol, père de Jerónimo Jacinto ;
 José María Espinosa Prieto, peintre colombien ;
 Juan de Espinosa, artiste-peintre espagnol ;
 Juan de Espinosa Medrano, prédicateur et écrivain du XVIIe siècle au Pérou ;
 Léon Espinosa, danseur et chorégraphe néerlandais ;
 Lia Correa Morales de Espinosa-Viale (1893-1975), peintre argentine ;
 Louna Espinosa, actrice française ;
 María Espinosa de los Monteros (1875-1946), militante féministe espagnole ;
 María Elena Espinosa Mangana, femme politique espagnole ;
 María Fernanda Espinosa, poétesse et femme politique équatorienne ;
 Marie Espinosa, comédienne et chanteuse française ;
 Michel Espinosa, dessinateur de bande dessinée français ;
 Michel Espinosa, footballeur français ;
 Miguel Espinosa(1926-1982), écrivain espagnol ;
 Pablo Espinosa, acteur et chanteur espagnol ;
 Paola Espinosa, plongeuse mexicaine ;
 Patricia Espinosa Cantellano, secrétaire des Affaires étrangères du Mexique ;
 Santiago Espinosa, philosophe mexicain ;
 Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros ;
 Silvia Soler-Espinosa, joueuse de tennis espagnole ;
 Sonsoles Espinosa, épouse de José Luis Rodríguez Zapatero.

Toponyme 

 Bataille d'Espinosa ;
 Espinosa de Henares ;
 Espinosa del Camino ;
 Espinosa de Cervera ;
 Espinosa de los Caballeros ;
 Espinosa de los Monteros ;
 Espinosa (Minas Gerais).

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique